Giebing ist der Ortsname von

 Giebing (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Giebing (Vierkirchen), Ortsteil der Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Dachau, Bayern